Meteoro ha sido el nombre utilizado por cuatro buques de la armada española:

  fue una lancha cañonera destinada en el apostadero de las Antillas
  fue un transatlántico botado en Alemania en 1891 con el nombre de Havel que fue comprado a Norddeutscher Lloyd de Bremen, por el Ministerio de Ultramar durante la guerra hispano-estadounidense de 1898 cuando pasó a utilizar el nombre de Meteoro en la que realizó misiones de patrulla. Tas la contienda fue adquirido por una compañía transatlántica que lo rebautizó Alfonso XII hasta que fue vendido para desguace en 1926.
  fue un destructor construido por Bazán para la armada española que prestó servicio entre 1955 y 1974.
  es un patrullero de altura de la Armada Española y el primero de los buques de acción marítima en servicio desde 2011

Nombres de buques de la Armada de España